Vlaanderen, zie examencommissie (Vlaanderen), en
 Nederland, zie examencommissie (Nederland).